Nata puede hacer referencia a:
 La crema de leche o nata, emulsión de leche muy utilizada en pastelería.
 La nata superficial de la leche, membrana que se forma en la leche cuando se calienta hasta hervir.
 La ciudad panameña de Natá de los Caballeros.
 El distrito de Natá, división administrativa de Panamá.
 Natá, una localidad de Chipre.